Нижче наведено список 67 муніципалітетів метрополійного міста Генуя. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Генуя